Van Goey (tramhalte)

personen
Frans Van Goey, politicus (1903–1971)

cultuur
Zoey Van Goey, indie-band uit Glasgow